Serrada hace referencia a varios artículos:

Municipios en España
Serrada, provincia de Valladolid
Serrada de la Fuente (municipio), en la Comunidad de Madrid, extinto;
La Serrada, provincia de Ávila;